Die Saison 2002/2003 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 11. Dezember 2002 und dem 26. Juni 2003 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der FC Armed Forces zum Ersten Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Gamtel Football Club und Flamemins Football Club.

Tabelle der bekannten Spiele* 

|}

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03